Hrvatska:
 Doljani (Daruvar), gradsko naselje Daruvara
 Doljani (Donji Lapac), naselje u općini Donji Lapac
 Doljani (Otočac), gradsko naselje Otočca
 Doljani Žumberački, gradsko naselje Ozlja

BiH:
 Doljani (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Doljani (Čapljina, BiH), naselje u općini Čapljina
 Doljani (Hadžići, BiH), naselje u općini Hadžići
 Doljani (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica
 Doljani (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic

Crna Gora:
 Doljani (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica